Придністров'я (Подністров'я, Наддністрянщина) — регіон на берегах Дністра.

Державні та адміністративні утворення 
 Автономне територіальне утворення з особливим правовим статусом Придністров'я — адміністративна одиниця Молдови, де-факто територія контролюється самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою
 Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка — колишня автономна республіка у складі Української РСР.
 Придністровська Молдавська Республіка — самопроголошена невизнана держава на території Молдови
 Трансністрія — адміністративно-територіальна одиниця Королівства Румунії на тимчасово окупованій території у міжріччі Дністра і Південного Бугу під час Другої світової війни

Село 
 Придністров'я — село, Івано-Франківська область, Галицький район, Демешківська сільська рада.

Примітки